Plaats in Indonesië
 Waung (Baron), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Waung (Boyolangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Waung (Krembung), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java